Hotel New York (Rotterdam), een hotel in Rotterdam
Hotel New York (Anouk), een album van zangeres Anouk uit 2004
Hotel New York (stripalbum), een stripalbum uit 2002 uit de reeks Agent 327 van Martin Lodewijk
Disney's Hotel New York, een hotel in Disneyland Paris
New York-New York Hotel & Casino, een hotel en casino in Las Vegas